Edmond Desouches (1904-1997), homme politique français ;
 Marie-Jacqueline Desouches (1929-2000), femme politique française ;
 Maxime Desouches (né en 1963), homme politique français.